Bence Deutsch (ur. 4 sierpnia 1992 w Budapeszcie) – węgierski piłkarz występujący na pozycji lewego obrońcy w węgierskim klubie BFC Siófok. Jego ojcem jest Tamás Deutsch, polityk Fideszu i prezes MTK Budapeszt.

Statystyki kariery

Linki zewnętrzne 
 
 

Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Budapeszcie
Węgierscy piłkarze
Piłkarze MTK Budapest FC
Piłkarze Pécsi MFC
Piłkarze Zalaegerszegi TE
Piłkarze BFC Siófok